Municipio de Royal puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Royal (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Royal (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Royal (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Royal (condado de Lincoln, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Royal (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.